Rushville (Illinois)
Rushville (Indiana)
Rushville (Missouri)
Rushville (Nebraska)
Rushville (Ohio)

Ou ainda:
West Rushville

Desambiguações de topônimos